Тонне-Шарант:

 Тонне-Шарант — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Тонне-Шарант — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.